Малые Горбы — название населённых пунктов в России:
 Малые Горбы — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Малые Горбы — деревня в Гдовском районе Псковской области.